En Pologne, Popielewo peut désigner :

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Popielewo, un village.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Popielewo, un village du powiat de Gniezno ;
 Popielewo, un village du powiat de Konin.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Popielewo, un village du powiat de Bytów ;
 Popielewo, un village du powiat de Chojnice.

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 Popielewo, un village du powiat de Police ;
 Popielewo, un village du powiat de Świdwin.